Ива́н Москале́нко:
 Москаленко, Иван Васильевич (1912—1941) — Герой Советского Союза.
 Москаленко, Иван Ефимович (1915—1971) — Герой Советского Союза.
 Москаленко, Иван Иванович (1907—1982) — заместитель начальника Отдела «А» НКВД СССР, генерал-лейтенант.